La casa delle streghe – racconto di Howard Phillips Lovecraft
La casa delle streghe (Witchouse II: Blood Coven) – film del 2000 di J.R. Bookwalter
La casa delle streghe (Dreams in the Witch House) – episodio di Masters of Horror del 2005 diretto da Stuart Gordon